Schneeheide bezeichnet

eine Gattung der Heidekräuter, siehe Schneeheide
einen Ortsteil der Stadt Walsrode in der Lüneburger Heide, siehe Schneeheide (Walsrode)